Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Viking Classic Birmingham 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 12. und 13. Juni 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Birmingham